Mozdāb (persiska: Mozd Āb, مزداب, Muzdād, Mazdād) är en ort i Iran.   Den ligger i provinsen Khorasan, i den östra delen av landet,  km öster om huvudstaden Teheran. Mozdāb ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Mozdāb är kuperad åt sydost, men åt nordväst är den platt. Runt Mozdāb är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Bar Kūk,  km norr om Mozdāb. Omgivningarna runt Mozdāb är i huvudsak ett öppet busklandskap. 

Ett varmt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är februari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Khorasan